Термин вла́шский язы́к может означать различные языки балкано-романской подгруппы:
 Валашский (старорумынский) язык
 Арумынский язык
 Истрорумынский язык
 Влашский язык в Сербии (включая Тимочский диалект)

Примечания